La Serie A1 maschile FIPAV 1988-89 fu la 44ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 22 ottobre 1988 e il 18 marzo 1989.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte dagli ottavi le squadre classificate al 7° e all'8º posto assieme alle prime due classificate della Serie A2 e dai quarti le prime sei classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto disputarono gli spareggi con le seconde e terze classificate dei due gironi dell'A2.

Avvenimenti

L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 22 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 21 dicembre.

Il girone di ritorno iniziò il 7 gennaio. La regular season terminò poi sabato 18 marzo.

Il 4 aprile presero il via i play-off per l'assegnazione dello scudetto, che si conclusero il 13 maggio con l'affermazione della Panini Modena sulla Maxicono Parma. Burro Virgilio Mantova e Opel Agrigento furono costrette agli spareggi.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la Panini Modena era campione uscente, mentre la Conad Ravenna, la Olio Venturi Spoleto e la Sisley Treviso erano le neopromosse dalla Serie A2. Alla rinuncia di Torino sopperì il ripescaggio della Opel Agrigento.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1988
Pallavolo nel 1989
 1988-1989